Stenstrup (Helsingør)
 Stenstrup (Svendborg)
 Stenstrup (parochie)